Hermann Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Brüggemann (Baumeister) (1647–1717), deutscher Baumeister 
 Hermann Brüggemann (Maler) (1822–1894), deutscher Maler